Em Medicina, Bloqueio articular é um dos sintomas patológico das Articulações, que no caso específico seria na Cartilagem, no qual também pode-se dizer travamento. Travamento das juntas são sintomas comuns de:

 Osteocondrite dissecante

 Osteocondromatose sinovial

Uma das causas do travamento das juntas podem ser, fragmentos soltos de cartilagem ou de cartilagem e Osso que flutuem na articulação.

Doenças reumatológicas
Doenças musculoesqueléticas